Schlorhaufer ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Schlorhaufer (* 1963), österreichische Kunsthistorikerin
 Walter Schlorhaufer (1920–2006), österreichischer Schriftsteller